Antonio Longhini (1918-1944) – aviatore italiano
 Carlo Longhini (1939-2013) – sindacalista, scultore e storico italiano
 Hilary Longhini (1986) – ex sciatrice alpina italiana
 Marco Longhini (1960) – direttore d'orchestra italiano